Tadeusz Piotrowski puede referirse a:
 Tadeusz Piotrowski, montañista y escritor polaco (1940-1986); o
 Tadeusz Piotrowski, n. 1940, sociólogo e historiador polaco, especialista en el Holocausto y la historia de Polonia.